18e Legerkorps (Wehrmacht) - Duitsland
 18e Bergkorps - Duitsland

Zie ook
 18e Leger (doorverwijspagina)